Ratschinski ist der Familienname folgender Personen:

Gawrila Andrejewitsch Ratschinski (1777–1843), russischer Komponist
Jakow Andrejewitsch Ratschinski (* 1980), russischer Eishockeyspieler
Sergei Alexandrowitsch Ratschinski (1833–1902), russischer Pädagoge, Botaniker und Mathematiker